Nachtschwärmer steht für:
 einen Schmetterling, der in der Dämmerung und Dunkelheit fliegt, siehe Nachtfalter
 einen Menschen, der nachts oft ausgeht, siehe Midnight Rambler und Chronotyp
 den deutschen Titel des Gemäldes Nighthawks von Edward Hopper
 einen Walzer von Carl Michael Ziehrer, siehe Nachtschwärmer (Walzer)

Siehe auch: